Oficina de Patents i Marques Registrades (del seu nom en anglès Patent and Trademark Office), agència del Departament de Comerç dels Estats Units per a la concessió de patents
 Teatre d'Operacions del Pacífic (del seu nom en anglès Pacific Theater of Operations), conjunt d'activitats militars esdevingudes a l'oceà Pacífic durant la Segona Guerra Mundial
 Presa de força (del seu nom en anglès Power Take-Off), peça que permet la transmissió mecànica entre un vehicle i una màquina acoblada
 PtO també és la fórmula química de l'òxid de platí (II), compost químic de platí (Pt) i oxigen (O)